El Carnival Elation (anteriormente Elation) es un crucero de la clase Fantasy operado por Carnival Cruise Line. Fue construido por Kværner Masa-Yards en su astillero de Helsinki en Finlandia, fue sacado a flote el 4 de enero de 1998 y bautizado como Elation. Desplaza 71.909 toneladas y tiene 260 metros de largo. Tiene una capacidad de invitados de 2190 y una tripulación de 900 personas. Su viaje inaugural comenzó el 20 de marzo de 1998. Fue el primer crucero equipado con propulsores azimutales. Durante 2007, al igual que todos sus buques gemelos de la clase Fantasy, se le agregó el prefijo Carnival a su nombre.

Referencias 

Carnival Corporation & plc
Cruceros (buque de pasajeros)
Barcos de 1998